

Arts i entreteniment 
 Fiesta, títol alternatiu de The Sun Also Rises, novel·la d'Ernest Hemingway de 1926
 Fiesta (pel·lícula de 1941), pel·lícula estatunidenca dirigida per LeRoy Prinz i protagonitzada per Ann Ayars i Jorge Negrete
 Fiesta (pel·lícula de 1947), pel·lícula estatunidenca dirigida per Richard Thorpe i protagonitzada per Esther Williams i Ricardo Montalbán
 Fiesta (pel·lícula de 1995), pel·lícula francesa dirigida per Pierre Boutron i protagonitzada per Jean-Louis Trintignant, basada en la novel·la de José Luis de Vilallonga

Miscel·lània 
 Ford Fiesta, automòbil de turisme produït per Ford Motors
 Fiesta (empresa), empresa espanyola fabricant de caramels amb seu a Alcalá de Henares